Уолш () — ирландская фамилия, реже выступает как топоним.

По данным 2014 года, фамилия Уолш занимала 1752-е место по распространённости в мире: её носили 313 788 человек.Распространённость фамилии по странам и территориям:

Фамилия 
 :
  (1916—1998) — британско-австралийский физик.
  (род. 1956) — английский футболист.
 Уолш, Александра (род. 2001) — американская пловчиха.
 Уолш, Билли (род. 1975) — американский футболист.
 Уолш, Гари (род. 1968) — английский футболист, вратарь.
 Уолш, Генри Коллинз (1863—1927) — американский журналист, историк, исследователь Центральной Америки и Гренландии.
 Уолш, Дермот (1924—2002) — ирландский актёр театра, кино и телевидения.
 Уолш, Джаред (род. 1993) — американский бейсболист.
 Уолш, Джей Ти (1943—1998) — американский актёр.
 Уолш, Джеймс Морроу (1840—1905) — канадский офицер, политик, предприниматель.
 Уолш, Джо (род. 1947) — американский музыкант, композитор и актёр.
 Уолш, Джо (род. 1961) — американский политик и радиоведущий.
  (1895—1973) — американский математик.
 Уолш, Джордж (1889—1981) — американский актёр, брат Рауля Уолша.
 Уолш, Дилан (род. 1963) — американский актёр.
 Уолш, Дон (род. 1931) — покоритель Марианской впадины.
 Уолш, Дэниел (род. 1979) — американский гребец.
 Уолш, Кейт (род. 1967) — американская актриса.
 Уолш, Кимберли (род. 1981) — британская певица.
 Уолш, Кира (род. 1997) — английская футболистка.
 Уолш, Корнелиус (1881—1942) — канадский легкоатлет.
 Уолш, Кэй (1911—2005) — британская актриса, танцовщица.
 Уолш, Кэрри (род. 1978) — американская волейболистка.
 Уолш, Майкл Эммет (род. 1935) — американский актёр.
 Уолш, Майара (род. 1988) — американская актриса.
 Уолш, Мария Елена (1930—2011) — аргентинская писательница, поэтесса, драматург, композитор.
 Уолш, Микаэла (1993) — ирландская боксёрша.
 Уолш, Мэтт (род. 1964) — американский актёр-комик, продюсер и сценарист.
 Уолш, Нил Доналд (род. 1944) — американский писатель.
 Уолш, Патрисия (род. 1952) — аргентинский политический деятель.
 Уолш, Пэт (1900—1991) — американский актёр-карлик.
 Уолш, Рауль (1887—1980) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Уолш, Роджер (род. 1946) — австрало-американский учёный-психолог и журналист.
 Уолш, Родольфо (1927—1977) — аргентинский писатель, драматург, журналист.
 Уолш, Стив (род. 1951) — вокалист и клавишник американской прогрессив-рок-группы Kansas.
 Уолш, Стив (род. 1966) — американский спортсмен.
 Уолш, Сэнди (род. 1995) — нидерландский футболист.
 Уолш, Терри (род. 1953) — австралийский хоккеист на траве и тренер, трёхкратный призёр Олимпийских игр.
 Уолш, Томас (род. 1992) — новозеландский спортсмен, толкатель ядра
  (1907—2014) — старейший американский агент ФБР, чемпион мира по стрельбе из пистолета.
 Уолш, Фрэн (род. 1959) — новозеландская актриса, сценарист, кинопродюсер и композитор.
 Уолш, Эвелин (род. 2001) — канадская фигуристка.
 Уолш, Эдмунд (1885—1956) — католический священник-иезуит из США, руководил Папской миссией помощи голодающим в России в 1922 году.
 Уолш, Эйдан (род. 1997) — ирландский боксёр-любитель.

Составные фамилии 
  (род. 1974) — английская актриса театра и телевидения.

Топоним 
  — деревня в Онтарио, Канада.
  — историческое здание в Саскачеване, Канада.
  — городок в Колорадо, США.
 Уолш — округ в Северной Дакоте, США.
 Уолш-Айленд — деревня в Ирландии, находится в графстве Оффали (провинция Ленстер).

См. также 
  — национальный парк в Австралии.
 
 Функция Уолша

Примечания